Kuddsjöstjärnor (Poraniidae) är en familj av sjöstjärnor som beskrevs av Perrier 1893. Kuddsjöstjärnor ingår i ordningen Valvatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Poraniidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor